Puglianesi – abitanti di Montecorvino Pugliano
Puglianesi – abitanti di Pugliano